Aloys Van de Vyvere (1871-1961), homme politique belge ;
Karel Van de Vyvere (1852-1922), lithographe belge sous le nom de Van de Vyvere-Petyt
 Elisabeth Van de Vyvere-Plasky (1865-1944), écrivaine belge et la première femme inspectrice du travail en Belgique.